Насиров, Эльшад Мустафа оглу () — вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана по инвестициям и маркетингу.

Биография 
Эльшад Насиров родился с 1960 году в Баку. В 1982 году закончил Московский государственный институт международных отношений.

Карьера 
В 1981—1982 годах работал в посольстве СССР в Афганистане. В 1982—1985 годах работал в Институте востоковедения Академии наук СССР.

В 1985—1989 годах занимал различные должности в Министерстве иностранных дел СССР. В 1989—1992 годах работал в посольстве СССР в Индии.

После обретения Азербайджаном независимости в 1992—1995 годах работал в Постоянном представительстве Азербайджанской Республики при ООН. В 1995—1997 годах работал на должности заведующего отделом в аппарате министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

В 1997—2003 годах работал на должности начальника Управления внешнеэкономических связей Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

В 2003—2005 годах был начальником Управления маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

С 2003 года является вице-президентом Ассоциации Футбольной Федерации Азербайджана.

Распоряжением Президента Азербайджана от 28 декабря 2005 года был назначен на должность вице-президента по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Ордена, медали 
В 2010 году распоряжением президента Ильхама Алиева удостоен ордена «Шохрат».

Личная жизнь 
Отец — Насиров, Мустафа Джафар оглы

Владеет русским, английским, персидским языками и хинди.

См. также 
 Ровнаг Абдуллаев
 Хошбахт Юсуф-заде

Примечания 

ГНКАР
Дипломаты Азербайджана